Il termine cancelliere federale è usato per individuare la figura istituzionale:
 Cancelliere federale della Germania (lista)
 Cancelliere federale dell'Austria (lista)
 Cancelliere federale della Svizzera (lista)

Nella Confederazione Tedesca del Nord vi era la figura del Cancelliere federale

Pagine correlate 
 Cancelliere (disambigua)
 Chancellor

Altri progetti